Китайгородский — фамилия; имеет женскую форму Китайгородская. Известные носители:

 Китайгородский, Александр Исаакович (1914—1985) — советский физик-кристаллограф и популяризатор науки.
 Китайгородский, Игорь Юрьевич (род. 1967) — рок-музыкант и продюсер.
 Китайгородский, Илья Петрович (род. 1924) — советский шахматист.
 Китайгородский, Исаак Ильич (1888—1965) — физикохимик, специалист в области технологии изготовления стекол.
 Китайгородский, Шмуэль (более известен под фамилией Даян; 1891—1968) — политический деятель еврейского ишува в Палестине, а затем Израиля.

 Китайгородская
 Китайгородская, Галина Александровна — педагог, президент Научно-образовательного центра «Школа Китайгородской».

См. также